Temple Bar (Dublin), een wijk in Dublin
 Temple Bar (Londen), het grenspunt tussen de City of London en de City of Westminster in Londen
 Temple Bar (tijdschrift), een 19e-eeuws Brits literair tijdschrift vernoemd naar de Londense Temple Bar